Kabuga peut désigner :
Kabuga, une ville du Rwanda, située dans la Province du Nord.
Félicien Kabuga (1935-), homme d'affaires rwandais, impliqué dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.